Kasteelgroeve (Caestert), groeve bij kasteel Caestert
 Kasteelgroeve (Neercanne), groeve bij kasteel Neercanne
 Kasteelgroeve (Valkenburg), groeve in Valkenburg onder de kasteelruïne